Der Volleyball World Cup 1973 war die erste Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 19. und dem 28. Oktober in Montevideo (Uruguay) statt. Die UdSSR gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  als Sieger der Europameisterschaft 1971
 ,  und  als Sieger, Vizemeister und Drittplatzierter der NORCECA-Meisterschaft 1973
  und  als Sieger und Vizemeister der Südamerikameisterschaft 1973
 ,  und  auf Einladung des Fédération Internationale de Volleyball

Modus 
Die zehn Teilnehmer wurden in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften eingeteilt. Danach spielten die Gruppensieger und -zweiten um die Plätze Eins bis Vier. Die Gruppendritten und -vierten spielten um die Plätze Fünf bis Acht.

Erste Runde

Platzierungsspiele

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Frauen 1973
Volleyballveranstaltung 1973
Volleyball (Uruguay)
Sportveranstaltung in Montevideo